Godless (film), een Bulgaars-Deens-Franse film uit 2016, geschreven en geregisseerd door Ralitza Petrova
Godless (miniserie), een Amerikaanse miniserie uit 2017, geschreven en geregisseerd door Scott Frank